Katherine Lake ist der Name folgender Seen:

in Kanada:
 Katherine Lake (Cariboo, British Columbia)
 Katherine Lake (Metro Vancouver, British Columbia)
 Katherine Lake (Sunshine Coast, British Columbia)
 Katherine Lake (Manitoba)
 Katherine Lake (Sudbury District, Ontario)
 Katherine Lake (Thunder Bay District, Ontario)

in den Vereinigten Staaten:
 Katherine Lake (Michigan)
 Katherine Lake (Minnesota)
 Katherine Lake (New Jersey)
 Katherine Lake (Wisconsin)

Siehe auch:
 Catherine Lake
 Lake Katherine
 Lake Catherine
 Katharinensee